Goulburn steht für:
 Goulburn, Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales
 Goulburn-Oberon Road
 Goulburn-River-Nationalpark
 Goulburn Mulwaree Council

 Goulburn Valley Highway

Goulburn ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Goulburn (1784–1856), britischer Politiker